Le ministre de l'Éducation (, ) est le ministre chargé des questions relatives à l'éducation pour le gouvernement de l'Irlande.

Liste des ministres 

Notes

Annexes

Sources 
 
 education.ie

Notes et références